Села:
 Степківка — Миколаївська область, Первомайський район, Степківська сільська рада
 Степківка — Черкаська область, Уманський район, Степківська сільська рада